Paul Lemoine (1878-1940), géologue français ;
 Paul Lemoine (1917-2006), pédiatre français.